Battleship ( für Schlachtschiff) steht für

 Battleship (Film), ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2012
 Battleship (Computerspiel), ein Videospiel zum gleichnamigen Film
 Battleship (Antarktika), ein Felsmassiv in der antarktischen Royal Society Range 

im weiteren Sinn für

 Battleship Potemkin, ein 2005 veröffentlichtes Filmmusik-Album der Pet Shop Boys
 Battleship Island (Begriffsklärung)
 Battleship Solitaire, Logikrätsel, siehe Bimaru
Siehe auch:
 Battleship Mountain